

Informatica 
 Polling – verifica ciclica di tutte le unità o periferiche di input/output da parte del sistema operativo di un personal computer

Geografia

Austria 
 Polling im Innkreis – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Polling in Tirol – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Germania 
 Polling – comune nel distretto dell'Alta Baviera, circondario di Mühldorf am Inn (Baviera)
 Polling – comune nel distretto dell'Alta Baviera, circondario di Weilheim-Schongau (Baviera)

Pagine correlate 
 Pölling – pagina di disambiguazione